A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 400 méteres vegyesúszás versenyszámát augusztus 6-án rendezték az Olympic Aquatics Stadiumban. Az aranyérmes a magyar Hosszú Katinka lett, világrekorddal. Jakabos Zsuzsanna a 13. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
 ER: Európa-rekord

Döntő
A rövidítések jelentése a következő:
 WR: világrekord

Források
 

Úszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon